«Больша́я прогу́лка» () — французский фильм 1966 года, рассказывающий о двух парижанах, которые помогают экипажу британского бомбардировщика, сбитого над оккупированной столицей Франции, скрыться от нацистов. Легендарная кинокомедия, более четырёх десятилетий остававшаяся самой успешной французской лентой в национальном прокате.

Сюжет 
Действие фильма разворачивается во время Второй мировой войны на территории оккупированной Франции.

Лето 1942 года. Возвращаясь после выполнения задания, бомбардировщик британских Королевских Военно-воздушных сил получил повреждения от зенитного огня, сбился c курса, вышел из облаков прямо над Парижем и был подбит немецкими зенитками. Экипаж вынужден прыгать с парашютами из горящего самолёта прямо в центр огромного города.

Трём британским лётчикам удаётся ускользнуть от немецких патрулей: командир эскадрильи и первый пилот самолёта сэр Реджинальд Брук (Терри-Томас) спасён служителем Парижского зоопарка в Венсенском лесу; раненому штурману Питеру Каннингему (Клаудио Брук), приземлившемуся прямо во дворе парижского гестапо, помогают убежать от нацистов маляр Огюстен Буве (Бурвиль) и юная парижанка Жюльетта (Мари Дюбуа); стрелка-радиста Алана Макинтоша (Майк Маршалл) забросило на крышу Парижской Оперы, где его находит и прячет от майора парижской комендатуры Ашбаха (Бенно Штерценбах) в своей артистической самовлюблённый и ворчливый главный дирижёр Станислас Лёфор (Луи де Фюнес).

Теперь оставшимся на свободе нужно собраться вместе — но как? Немцы настороже, а французским языком сносно владеет только командир эскадрильи. Приходится отправить Огюстена и Станисласа в баню — в буквальном смысле слова: покидая подбитый самолёт, англичане назначили местом встречи турецкие бани близ Парижской мечети. Звуковым паролем французам должен послужить известный американский мотивчик «Tea for Two», запрещённый оккупантами, а основной приметой для опознания — роскошные усы сэра Реджинальда…

В результате и Буве, и Лёфор, опознанные майором Ашбахом, вынуждены бежать на юг вместе с англичанами, принимая невольное участие в ведущейся майором охоте в качестве невинной дичи. По дороге всем им не один раз приходится прибегать к помощи как представителей французского Сопротивления, так и обычных граждан, ни один из которых не отказывается принять участие в судьбе английских лётчиков. После долгого и полного приключений бегства от немецких оккупационных сил герои фильма достигают демаркационной линии. И, воспользовавшись кстати подвернувшимися на полевом аэродроме планерами, улетают на безопасную территорию Виши.

Производство фильма 
Второй (после «Разини») фильм режиссёра Жерара Ури, в котором он свёл двух знаменитых комиков — Бурвиля и Луи де Фюнеса. В данном комическом дуэте режиссёр вновь попытался противопоставить персонажей с разными темпераментами (флегматика и холерика), принадлежащих к разным социальным слоям общества.

Съёмки фильма начались 16 мая 1966 года, а уже 8 декабря состоялась премьера картины.

Роли исполняли 
 Луи де Фюнес — Станислас Лёфор, дирижёр Парижской Оперы
 Бурвиль — Огюстен Буве, маляр
 Терри-Томас — сэр Реджинальд Брук («Большие усы»)
  — майор Ашбах
 Клаудио Брук — Питер Каннингем
 Майк Маршалл — Алан Макинтош
 Мари Дюбуа — Жюльетта
 Колетт Броссе — Кермен, хозяйка гостиницы
 Ги Гроссо — болтливый музыкант
 Мишель Модо — косоглазый солдат
  — сторож Венсенского зоопарка
 Поль Пребуа — рыбак
 Андреа Паризи — Мари-Одиль

Использованная в фильме музыка 
 В самолёте пилоты насвистывают мелодию американской песенки «Tea for Two» («Чай на двоих»; 1924).
 В сцене на просёлочной дороге англичане маршируют, насвистывая мотив «Rule, Britannia» («Правь, Британия, морями»; 1740).
 В финале картины звучит «Ракоци-марш» из драматической легенды «Осуждение Фауста» (1846) Гектора Берлиоза, который в начале фильма репетирует оркестр под управлением Лёфора.

Технические данные 
Оригинальный негатив фильма снят анаморфотной оптикой на 35-мм киноплёнке в широкоэкранном формате «Панавижн» с соотношением сторон кадра 2,35:1. Длина фильма — 3385 метров. Оригинальная фонограмма — оптическая одноканальная.
В советском прокате фильм вышел в совместимом с «Панавижн» формате «Широкий экран» с тем же соотношением сторон изображения.

Прокат в СССР 
 В СССР дубляж выполнен на киностудии «Союзмультфильм» (режиссёр дубляжа — Георгий Калитиевский, перевод — Евгения Гальперина).
 В 1971 году фильм вышел в кинопрокате СССР и его посмотрели 37,8 млн человек.

Награды 
Фильм считался самым успешным во Франции со времени премьеры и до 1997 года, когда на экраны вышел «Титаник». Кроме того, в течение 42 лет фильм «Большая прогулка» был лидером французского кинопроката среди французских лент — его посмотрело более 17 миллионов зрителей, этот рекорд был побит лишь в 2008 году комедией «Бобро поржаловать».
 1977 — Премия «Золотой экран», Германия

См. также 
 «Разиня»

Примечания

Литература 
 Черненко М. «Большая прогулка» // Искусство кино. — 1967. — № 12.

Ссылки 
 Информация и фотогалерея на web-yan.com
 Дополнительная фотогалерея.

Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии Франции
Кинокомедии 1966 года
Фильмы Франции 1966 года
Фильмы Жерара Ури
Фильмы о Второй мировой войне
Фильмы на французском языке
Фильмы на английском языке
Фильмы о Париже
Фильмы Великобритании 1966 года
Фильмы Les Films Corona